Podilske (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Podilske (Kamjanez-Podilskyj), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Kamjanez-Podilskyj
 Podilske (Kramatorsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk
 Podilske (Letytschiw), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Letytschiw
 Podilske (Nemyriw), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Nemyriw
 Podilske (Schmerynka), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Schmerynka
 Podilske (Solotonoscha), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Solotonoscha